Hill ("collina" in inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
Hill – cratere lunare
1642 Hill – asteroide della fascia principale
Sfera di Hill – astronomia

Geografia

Inghilterra 
 Hill (Gloucestershire) – Gloucestershire
 Hill (Warwickshire) – Warwickshire
 Hill (West Midlands) – West Midlands

Stati Uniti d'America 
Hill – township della Contea di Ogemaw, Michigan
Hill – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
Hill – città della Contea di Price, Wisconsin

Persone

Altro
Hill – costruttore britannico di Formula 1 (1973-1975)
 Hill fort – fortezza di collina
 Hill holder – sistema elettronico per autovetture
 Cifrario di Hill – crittosistema simmetrico lineare
W.E. Hill & Sons – storica liuteria londinese